Le terme athée peut avoir différentes significations :

Philosophie 
Un athée est une personne qui refuse toute croyance en la transcendance divine : l'athéisme.

Communes françaises 
Athée est le nom de plusieurs communes françaises situées dans différents départements :
 Athée dans la Côte-d'Or ;
Athée en Anjou, à Longué, qui fut une seigneurie et un manoir (la famille Lebascle les posséda au  siècle);
 Athée en Mayenne ;
 Athée-sur-Cher en Indre-et-Loire

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France